Кишинёвский диалект — диалект цыган-кишинёвцев относится к влашской диалектной группе цыганского языка Европы. Эта диалектная группа исторически развилась в зоне распространения румынского языка в Молдавии, Украине и в центральной России (особенно в Ростовской области и Краснодарском крае), но после миграций второй половины XIX в. и XX в. оказалась представленной в самых разных частях Европы и мира (например, Северной и Южной Америках). 

Язык цыган-кишинёвцев принадлежит к северной подгруппе влашских диалектов, таким образом, ближайшими родственными диалектами на территории России являются диалекты цыган-кэлдэраров и цыган-ловаров. Черенков в своих трудах утверждает, что язык российских цыган-кишинёвцев наиболее близок языку молдавских цыган-лаешей.

Особенности 
Кишинёвский диалект цыганского языка является типичным представителем так называемой северной группы влашских диалектов. К наиболее ярким фонетическим изменениям от общецыганского состояния, характерным для этих диалектов, относятся:

Переход сочетаний *dl > gl и *tl > kl 
В частности, результатом этого перехода стали чередования в основе у глаголов типа phánd’el ‘связывать’: phánd’es ‘ты связываешь’: phangl’án ‘ты связал(а)’ (из *phandl’an); xut’és ‘ты прыгаешь’: xukl’án ‘ты прыгнул(а)’ (из *xutl’an).

Утрата смычки у звуков *čh и *dž 
Такая утрата привела к появлению звуков ś [ɕ] и ź [ʑ] соответственно.  *čh > ś *dž > ź  *čhavo > śáv ‘сын’ *džal > źál ‘идёт’  *čhib > śı́b ‘язык’ *dženo > źenó ‘один’ (счётное слово)  *čhon > śón ‘месяц’ *džukel > źukǝ́l ‘собака’

Переход *aji > *eji 
Такой переход наблюдается, например, в лексемах: *daji > *deji > *dej > d’éj ‘мать’ и *čhaji > *čheji > *śeji > śéj ‘дочь’ (заметим, что конечный *ji затем сократился до j, см. дальше).

Переход *Vni > Vji 
Такой переход наблюдается, например, в лексеме xajı́ ng ‘колодец’ (при рус.-цыг. xanýng ‘то же’, где такого перехода нет). Следует, однако, отметить, что во множестве форм женского рода наблюдается вариативность ji ~ ni в результате выравнивания основ (по аналогии с основами мужского рода): rromajı́ ~ rroman’ı́‘цыганский’ (ж. р.) при rromanó (м. р.), но, например, всегда vazdijı́  ‘полицейский участок’.

Сокращение конечного *ji > j 
В северно-влашских диалектах цыганского языка также произошло сокращение конечного *ji. Этот переход отмечен и в кишинёвском диалекте: *pani > *paji > páj ‘вода’, *balani > *balaji > baláj ‘корыто’, *khoni > khoji > khój ‘жир’ и др.

Сокращение конечного *avo > av 
Такой переход наблюдается, например, в лексемах *prašavo > prašáv ‘ребро’, *čhavo > śáv ‘цыганский парень; сын’. Кроме того, в более позднее время в кишинёвском диалекте произошел ряд фонетических изменений, которые не наблюдаются в других или наблюдаются не во всех влашских диалектах цыганского.

Развитие звуков [y] и [ǝ] 
В части диалектов цыганского языка развились звуки [y] и [ǝ]. В кишинёвском звуки [i]и [y] после согласных распределены контекстно: [i] встречается после мягких согласных, а [y] — после твёрдых. То же можно сказать и о звуках [е] и [ǝ]; подробнее о развитии звуков [y] и [ǝ] в близкородственном кишинёвскому кэлдэрарском.

Смягчение некоторых согласных перед [e] и [i] 
Смягчению перед [i] подверглись следующие согласные (даны только те, которые могут быть и мягкими, и твёрдыми): p, ph, b, t, d, k, kh, g, m, n, f, v, l, r, например, *piri > [p'ir'ı́ ] ‘кастрюля’, *gili > [g'il'ı́ ] ‘песня’ и др. Остальные согласные, а именно s, z, š, ž, c, x, rr перед [i] не смягчились, ср. *sir > sýr ‘чеснок’, *šing > šýng ‘рог’. Смягчению перед [e] подверглись следующие согласные: p, ph, b, t, d, m, n, f, v, l, r. Особенностью кишинёвского диалекта, отличающей его от аналогичного перехода в диалекте российских кэлдэраров (кроме одного говора), является смягчение звука [r], ср. киш. kǝr'él при кэлд. kǝrǝ́ l ‘делает’.

«Иканье» 
Суть этого явления заключается в неразличении фонем /е/ и /i/ в предударной позиции, например, *ande > and’i ~ and'e ‘в’, *merel > m’er’él ~ m’ir’él ‘умирает’ и т. д.

Уподобление согласных (b > v) 
Такое развитие о k’ı́ k’i тмечается в двух лексемах varvaló ‘богатый’ и valvál ‘ветер’; ср. рус.-цыг. barvaló и balvál соответственно.

Переход *dj > g’ и *tj > k’ 
Такой переход всегда наблюдается в тех случаях, когда палатальность согласного происходит из сочетания с j; ср. g’és ‘день’ < *djes < *diwes при d’él ‘бог’ < *del < *dewel, rak’ar’él ‘ночует’ при r’át ‘ночь’, pak’ál ‘верит’ и др. При смягчении t перед i такой переход тоже зафиксирован, хотя наблюдается некоторая вариативность: *kiti > kı́ ki ‘сколько’, *khatinde > khak’ı́ nd’e ‘нигде’, *tiró > k’iró ~ t’iró ‘твой’; pat’ı́ v ~ pak’ı́ v ‘уважение’. При смягчении d перед i такого перехода, как правило, не бывает: только d’iló ‘глупый’. Перехода также не наблюдается, если перед мягким согласным есть щелевой: p’irost’ı́  ‘треножник’, p’ext’ı́  ‘холодец’, sost’а́  ‘штаны’.

Переход *v’ > j 
Звук v в сочетании с j всегда утрачивается, ср. phúv ‘земля’ и phujá ‘земли’ (из *phuvjá). Как правило, v переходит в j перед e и i, например, savó ‘какой’ и sajı́  ‘какая’, prašáv ‘ребро’ и prašajé ‘рёбра’. В то же время в некоторых позициях наблюдается вариативность v ~ j, ср. av’ér ~ ajér ‘другой’, также глагольные формы. Есть несколько исключений, так, только iv’énd ‘зима’, v’ink’ar’él ‘зимовать’.

Примеры 
Примеры живой речи.

 Мурры щей дарал яґатар. (Моя дочь боится огня.)
 Леско дад мудардяв ле ґрастес. (Его отец убил лошадь.)
 Ме дем лес саоррэ муррэ лое. (Я дал ему все свои деньги.)
 Ов ни камел те жял андо форо. (Он не хочет идти в город.)
 Ме пяв бут тхуд те кам авав зурало. (Я пью много молока, чтоб стать сильней.)
 Аракяра ту санас насвало. (Вчера ты был болен.)

См. также 
 Цыганский язык
 Влашская диалектная группа цыганского языка
 Кишинёвцы (цыгане)

Примечания

Ссылки 
 Сравнение диалектов Романи на территории Украины 

Цыганский язык
Индоевропейские языки
Языки и диалекты по алфавиту